Нахль

 Нахль — город в Египте.
 Нахль — город в Омане.